Mindtouch est un logiciel web collaboratif sous licences  GPLv2 et LGPLv2.

Initialement dérivé de MediaWiki, les principaux ajouts ont porté sur l'éditeur  WYSIWYG et sur l'amélioration du moteur de recherche (basé sur lucene) indexant le contenu et les attachements aux pages.

Principaux sites utilisant MindTouch 
 Le site communautaire de développement Mozilla utilise la plateforme MindTouch

Site externes 
 site officiel de MindTouch.
 site communautaire de MindTouch.

Moteur de wiki
Groupware